USS Triton je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Triton (YT-10) 
 USS Triton (SS-201) 
 USS Triton (SSN-586)

Triton